Кельти — група племен індоєвропейського походження, що мешкали в Західній і Центральній Європі
 Кельтські нації
 Кельтські мови
 Кельтське відродження
 Кельт — тип бронзової сокири
 Кельт — у давньогрецькій міфології син Геракла, епонім кельтів

Топонім 
 Кельт () — невключена територія в окрузі Даллас, штат Міссурі, США

Див. також 
 «The Celts» — британський документальний серіал 1987 року
 «The Celts» — пісня ірландської співачки Енії